HULK odnosno Hrvatska udruga Linux korisnika je neprofitna udruga građana služeno osnovana 1996. godine. HULK se bavi popularizacijom, lokalizacijom i izradom slobodnog softvera, a posebice Linuxa odnosno GNU/Linux distribucija.

HULK djeluje na području Republike Hrvatske, te kroz podružnice u većim gradovima.

Najviše tijelo HULK-a je Skupština koju čine svi članovi HULK-a. Sastaje se jednom godišnje oko Nove godine. Skupština HULK-a usvaja izvještaj o radu te bira članove Upravnog odbora, Nadzornog odbora i Stegovnog odbora na mandat od dvije godine.

Poveznice 
 Linux

Vanjske poveznice 
 http://www.linux.hr 

 Hrvatske udruge